Een verkeersweg:
 N78 (België)
 N78 (Frankrijk)